Такмичење у трчању на 10.000 метара за жене на Олимпијским играма 1996. је одржано на Централном олимпијском стадиону у Атланти.

За ову дисциплину било је пријављено 35 атлетичарки из 19 земаља, које су биле подељене у две квалификационе групе. У првпј је било 17, а у другој 18 такмичарки. Првих осам из сваке групе директно су се пласирале у финале (КВ) и још укупно четири према резултату (кв.).

Рекорди пре почетка такмичења 
(26. јула 1996)

Победнице

Нови рекорди после завршетка такмичења

Квалификационе групе

Група 1

Развој трке

Група 2

Развој трке

Финале

Развој трке

Види још 
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — 10.000 метара за жене

Спољашње везе 
 Званични извештај
 Резултати